Хлебный соус() — британский тёплый или холодный соус, приготовленный из молока, загущенного хлебом  или панировочными сухарями , который обычно едят с жареным цыпленком или индейкой .

Рецепт  
Основной рецепт требует молока и лука с панировочными сухарями и маслом, добавленными в качестве загустителей, приправленных мускатным орехом, гвоздикой, лавровым листом, перцем и солью.
Также вместо сухарей используются кусочки белого хлеба . Употребление слегка чёрствого хлеба является оптимальным.

История  
Хлебный соус можно проследить, по крайней мере, ещё в средневековый период. Использование хлеба таким образом, вероятно, происходит от поваров, желающих использовать свой чёрствый хлеб, которые обнаружили, что его можно добавлять в соусы, чтобы сделать их более густыми.

Примечания 

Блюда из хлеба 
Соусы
Кухня Великобритании